Всеобщие выборы в Перу проходили 10 апреля (парламентские и 1-й тур президентских) и 5 июня (2-й тур президентских) 2011 года. На них избирались президент, вице-президент, 130 депутатов Конгресса Республики и 5 депутатов Андского парламента от Перу. Во второй тур президентских выборов вышли Ольянта Умала от партии Союз за Перу и Кейко Фухимори от Народной силы. 

Бывший армейский офицер и левый политик Ольянта Умала одержал победу над Кейко Фухимори, дочерью бывшего президента Альберто Фухимори. 28 июля Умала был приведен к присяге в качестве 94-го президента Перу и прослужил 5 лет. У каждого кандидата в президенты было два кандидата в вице-президенты.

Президентские выборы

Первый тур 
В выборах участвовало 11 кандидатов, наиболее рейтинговыми из них были пять человек — Ольянта Умала, Кейко Фухимори, Педро Пабло Кучински, Алехандро Толедо и Луис Кастаньеда Коссио. Правящая партия Американский народно-революционный альянс в президентских выборах не участвовала. Как и ожидаелось, что ни один из кандидатов не сумел набрать большинства голосов, в связи с чем на 5 июня был назначен второй тур, в который прошли Ольянта Умала, набравший 31,7 %, и Кейко Фухимори, получившая 23,6 % голосов.

Второй тур 
Последние предвыборные опросы в июне показывали, что оба кандидата имеют примерно одинаковые шансы на победу. И Умала, и Фухимори оценивались, как представители радикальных политических сил. Умала являлся председателем левой индейской националистической партии ПНП, а Фухимори, дочь осуждённого диктатора Альберто Фухимори, позиционировала себя, как продолжательницу дела отца. Перед вторым туром Умала постарался существенно скорректировать свои имидж в умеренную сторону, пообещал не отходить от принципов рыночной экономики и дистанцировался от венесуэльского лидера Уго Чавеса. Существует предположение, что на исход голосования повлияло вышедшее незадолго до второго тура выборов «Обращение 100 писателей» (включая и Марио Варгаса Льосу), призвавших голосовать за Умалу как за «меньшее зло».

Победителем с небольшим перевесом стал Ольянта Умала, получивший 51,45 % голосов. Фухимори набрала 48,55 %.

Результаты

Парламентские выборы

Примечания 

Перу
Апрель 2011 года
2011
2011 год в Перу